ТП «Мазембе» () — конголезский футбольный клуб из города Лубумбаши. Выступает в Линафут. Основан в 1939 году. Клуб также широко известен под своим прежним названием «ТП Энглеберт».

История 
«ТП Мазембе» является одним из самых титулованных клубов Африки и одним из сильнейших клубов ДР Конго за всю историю. Расцвет клуба пришелся на конец 60-х — начало 70-х годов 20-го века, когда клуб из Лубумбаши четыре раза подряд выходил в финал Кубка Чемпионов, дважды его выиграв. Четыре финала подряд после этого покорились лишь двум командам — гвинейской «Хафии» из Конакри и каирскому «Аль-Ахли». «ТП Мазембе» является автором ещё одного достижения, связанного с Кубком Чемпионов — клуб становился сильнейшим в Африке два года подряд. Аналогичный дубль удалось повторить 35 лет спустя опять-таки двум командам — египетскому «Аль-Ахли» и нигерийской «Эньимбе». 

В конце первого десятилетия 21-го века конголезский клуб снова вышел на авансцену африканского клубного футбола, громко заявив о себе двумя подряд победами в розыгрышах Лиги чемпионов КАФ 2009 и 2010 годов. Благодаря этим победам, «Вороны» стали авторами своеобразного африканского рекорда. Они — единственный клуб Африки, которому Лига чемпионов КАФ покорялась дважды по два года подряд. В декабре 2010 года на клубном чемпионате мира, выбив мексиканскую «Пачуку» и бразильский «Интернасьонал», клуб вышел в финал турнира, где уступил итальянскому «Интернационале». Выход в финал Клубного чемпионата мира сделал «ТП Мазембе» первым в истории клубом-финалистом не из Европы или Южной Америки.

Достижения

Местные 
Чемпионат ДР Конго:  
 Чемпион (16): 1966, 1967, 1969, 1976, 1987, 2000, 2001, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017
Кубок ДР Конго:
 Обладатель (5): 1966, 1967, 1976, 1979, 2000
Суперкубок ДР Конго:
 Обладатель (3):  2013, 2014, 2016

Международные 
Лига чемпионов КАФ:
 Победитель (5): 1967, 1968, 2009, 2010, 2015
 Финалист (2): 1969, 1970
Кубок обладателей Кубков КАФ:
 Победитель (1): 1980
Суперкубок КАФ:
 Победитель (2): 2010, 2011
Клубный чемпионат мира:
 Финалист (1): 2010

Основной состав 
 2015

Бывшие игроки 
  Тресор Мпуту
  Дьёмерси Мбокани
  Илунга Мвепу
  Жерар Мукунку
  Мбвана Али Саматта

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

1939 год в Африке
Футбольные клубы ДР Конго
Лубумбаши